Суперкубок Казахстана по футболу 2019 года () — 12-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 3 марта 2019 года в 15:00 на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2018 — «Астана» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2018 — «Кайрат». Этот матч стал 5-й игрой подряд за Суперкубок между этими командами.

Место проведения 
Место проведения матча было определено 22 января. Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана получила две конкурсные заявки от футбольных клубов «Астана» и «Кайрат». По итогам рассмотрения заявок принято решение о проведении матча в Алма-Ате.

Ход матча 
Два гола конголезского легионера Джуниора Кабананги решили исход матча в пользу столичных футболистов.

Отчёт о матче

Примечания 

Футбол в Казахстане в 2019 году
Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2019 года
События 3 марта
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019